Синьчэн — китайский топоним.

新城:
 Синьчэн (Хух-Хото) — район городского подчинения городского округа Хух-Хото в Автономном районе Внутренняя Монголия (КНР)
 Синьчэн (Сиань) — район городского подчинения городского округа Сиань в провинции Шэньси (КНР)

忻城:
 Синьчэн (Лайбинь) — уезд городского округа Лайбинь в Гуанси-Чжуанском автономном районе (КНР)